Франси́шку Са́нтуш да Си́лва Жу́ниор (; 18 января 1992, Бисау) — гвинейский и португальский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник лиссабонской «Бенфики», за которую выступал до лета 2011 года. В возрасте 15 лет полузащитник переехал в Португалию из Гвинеи-Бисау. Вторую половину 2011 года провёл в английском клубе «Манчестер Сити».

14 февраля 2012 года на правах свободного агента перешёл в «Эвертон», подписав контракт на четыре с половиной года. Дебют игрока в основном составе «Эвертона» состоялся 25 сентября 2012 года в матче Кубка Лиги против «Лидс Юнайтед».

2 сентября 2013 года футболист на правах аренды до конца сезона перешёл в голландский «Витесс», за который сыграл в 2 матчах чемпионата Нидерландов и ещё одной игре кубка страны, после чего эта аренда была прервана из-за травмы игрока. В феврале 2014 года Жуниор опять же на правах аренды отправился в норвежский клуб «Стрёмсгодсет», за который он выступал до августа. За это время полузащитник провёл 12 матчей в чемпионате Норвегии, в которых забил один гол. Кроме того, 16 июля 2014 года в матче против «Стяуа» футболист дебютировал в Лиге чемпионов.

В декабре 2014 года Франсишку Жуниор тренировался в «Селтике» у главного тренера Ронни Дейлы, с которым он был знаком по работе в «Стрёмсгодсете».

26 марта 2015 года футболист на правах аренды до конца сезона 2014/15 перебрался в клуб «Порт Вейл». Уже 28 марта Жуниор принял участие в матче против «Лейтона», однако в дебютном же матче получил травму, которая больше не позволила ему принимать участие в матчах команды.

21 июля 2015 года футболист на правах аренды на месяц отправился в «Уиган Атлетик».

Карьера в сборной 
Жуниор провёл несколько матчей за юношескую сборную Португалии до 19 лет и молодёжную сборную Португалии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья о футболисте на futebol.divergente.pt

Футболисты Гвинеи-Бисау
Футболисты Португалии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Веннсюссель»
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Газ Метан»
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Гвинеи-Бисау по футболу